Józsa, női név
 Józsa, 1981 óta Debrecenhez tartozó egykori község